Aceasta este o listă de publicații din județul Arad:

 Adevărul de Arad
 Arad City, http://www.aradcity.ro
 Arad Expres
 Europeanul, http://www.europeanul.eu
 Glasul Aradului, http://www.glsa.ro
 News-AR, http://www.news-ar.eu
 Piața Aradului, http://www.piataaradului.ro
 Sport Arad, http://www.sportarad.ro
 Observator Arădean
 Stirile Banatului
Aradon, http://www.aradon.ro

 Publicații în limba maghiară
 Nyugati Jelen, http://www.nyugatijelen.com

 Publicații online
 NEWS-AR, http://www.news-ar.eu
 Oglinda de Vest este un ziar online, regional din vestul țării
 VESTIC Ziar online în vestul României, pentru a afla din prima sursă tot ce este important să știi

 Publicații defuncte
 Românul, existent în 1912
 Pagini literare

 Publicații din Pecica
 Pecica.EU News, http://www.pecica.eu

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Arad
Publicații
 Listă, Publicații